Вакф ( — букв. «остановка», «приостановление», «удержание»), вакуф, хабус — в мусульманском праве имущество, переданное государством или отдельным лицом на религиозные или благотворительные цели. В вакф может входить как недвижимое, так и движимое неотчуждаемое имущество, но лишь приносящее пользу (доход) и нерасходуемое (например, в вакф не могут быть переданы деньги). Посвящающий своё имущество в вакф называется учредителем вакфа.

 Законный вакф, основанный на мусульманском праве, предполагал полную утрату учредителем прав на переданное имущество.
 Обычный вакф (в отличие от законного, называвшийся вакфалет) закреплял за потомками учредителя право получения части дохода от вакфа.
Аналогии, иногда проводимые между вакфом и отношениями доверительной собственности, достаточно ограничены (вакф ближе к англосаксонскому трасту): 
 По ГК РФ передача имущества в доверительное управление не влечёт за собой перехода права собственности на него к доверительному управляющему, в то время, как бывший собственник имущества, передаваемого в вакф, права собственности на него лишался.
 На имущество, переданное в доверительное управление, может быть наложено взыскание; вакф же неотчуждаем,
и так далее.

Возникновение вакфалета («обычного вакуфного права») объясняется в том числе стремлением собственников оградить имущество от широко практиковавшихся на Востоке захватов, конфискаций и произвола властей. Тем самым вакф служил известной гарантией спокойного пользования имуществом.

История 
Некоторые историки утверждают, что сам институт траста появился в XII—XIII веках в Западной Европе под воздействием вакфа, с которым столкнулись крестоносцы.

Создание вакфа возможно в письменном виде или путём публичного оглашения в мечети. Вакф вступает в силу немедленно и не может быть отозван. Для управления вакфом назначается особое лицо (мутаваллий); учредитель может указать способы расходования полученного дохода. В Османской империи использовалась практика назначения мутавалли самого учредителя или его детей для гарантии получения дохода. Возможна передача имущества в вакф в завещании, но в этом случае не может быть передано больше одной трети состояния.

Впервые появился в VII—VIII веках в Халифате и распространился на все мусульманские страны. С XI века вакф становится заметным в жизни общества. Надзор за правильностью расходования средств осуществлял кади или попечитель (назир). При Фатимидах в Египте возникли специальные ведомства по надзору над вакфами (диван аукаф, диван хубус).

С XII века вакф стал основным источником средств для мусульманских культовых учреждений. В XIX веке треть всех земель Османской империи входила в вакфы. Несмотря на последовавшие секуляризации, вакф сохранился до настоящего времени в некоторых странах, например, в Саудовской Аравии .

Другие значения 
В наиболее широком (и ныне малоупотребительном) смысле вакф обозначал все земли, с которых платится государственный поземельный налог — харадж.

Вакф в Российской империи 

До революции в мусульманских регионах России вакф был главным источником существования мечетей, школ и благотворительных учреждений. Распространены были вакфы в среднеазиатских ханствах, где в этом статусе находилось около половины обрабатываемой земли (в Турции тот же показатель доходил до двух третей). В России вакф был распространён в Русском Туркестане, в отдельных областях Кавказа и в Крыму. Вакуфное право существовало также в Персии, Афганистане, Индии.

Помимо земель, объектами вакфа становились другие объекты общественного пользования — строения, караван-сараи, бани, мельницы и пр. Акт установления вакфа совершался добровольным заявлением учредителя в присутствии казия (судьи), который составлял и выдавал вакуфный документ — вакф-наме. Пожертвование в форме вакфа рассматривалось как одно из тех особых добрых дел, которые, по образному выражению мусульманского предания, могли быть и после смерти «внесены в закрытую уже книгу деяний покойного».

Управление вакуфным имуществом передавалось мутаваллию — управляющему, которого указывал учредитель вакфа и утверждал казий. Труд мутаваллия оплачивался из доходов вакфа.

Исторически создавались и другие отступления от строгих требований мусульманского права в отношении вакфов. Так, вакуфные земли местами отдавались в бессрочную наследственную аренду с предоставлением арендатору права (и внося за это определённую плату, выполняя повинности или отдавая часть дохода — до половины урожая) возводить постройки, селиться на этих землях и т. п. — так называемые населённые вакфы. Таким образом на почве вакуфного права воссоздавались феодальные или полуфеодальные отношения.

Царское правительство, с одной стороны, не считало возможным ликвидировать вакуфное право по причине его глубокого укоренения в системе отношений. С другой — осложнило процедуру признания и регистрации настолько, чтобы возможное меньшее число вакфов могли быть учреждены: вакф, учреждённый в полном соответствии с законом, по закону Российской империи освобождался от государственных налогов. В результате статус вакфов, официально признанных по закону, на момент Октябрьской революции имели лишь  фактически существующих вакфов.

22 марта 1829 года был подписан указ "О вакуфских в Крыму имениях", который регламентировал систему вакуфной собственности в регионе. Он разъяснял общие правила этого вида собственности и разводил понятия духовного и частного вакуфов. Вакуфы являлись "неприкосновенною собственностью Магометанского Духовенства" и находились в попечении муфтия и Таврического духовного магометанского правления, которые несли ответственность перед Главным управлением духовными делами иностранных исповеданий. Однако эта структура Министерства духовных дел и народного просвещения ещё не была сформирована и фактически не имела четких руководящих полномочий.

В Башкортостане первый вакф отмечен в 1829 году, когда Г. Г. Ибраев передал 5 торговых лавок, приносивших доход до 200 руб. в год, на содержание построенных им на свои средства здания Стерлитамакской соборной мечети и двух медресе.

Передача земли в вакф ограничивалась «Положением о башкирах» от 14 мая 1863 года и дополнениями к нему от 2 июля 1865, Законом от 10 февраля 1869 года. В соответствии с положением мечети, медресе и мектебы не могли принимать в дар вотчинные земли башкир. Земли могли быть отданы в вакф, только с особого разрешения губернских правлений, иногда с разрешения самого императора.

В СССР 

В первые месяцы революционных преобразований в Средней Азии по инициативе, исходившей с мест, многие вакфы были изъяты в общегосударственный фонд. С теоретической точки зрения, ничего не должно было измениться: одну форму общественной собственности преобразовали в другую. Но на практике в некоторых местах это привело к волнениям. Рассмотрев поступавшие в Москву жалобы, Народный комиссариат по делам национальностей РСФСР (нарком — И. В. Сталин) указал в срочном порядке отменить допущенные в этом вопросе перегибы. В частности:
 все религиозные вакфы были возвращены мечетям.
 все «населённые вакфы» были безвозмездно переданы, на основании Закона о трудовом землепользовании, дехканам, в пользовании которых эти участки находились
 вакфы просветительного назначения на первом, переходном этапе, были переданы в управление особой комиссии. При этом, во исключение из закона об отделении школы от церкви, в состав этих комиссий наряду с представителями Наркомпроса, вошли и представители мусульманского духовенства — см. декрет от 10 июня 1922 года № 75.
В дальнейшем, вакфы просветительного назначения в Туркестане были переданы от временных комиссий в ведение Народного комиссариата просвещения Туркреспублики, в составе которого было образовано Главное вакуфное управление. Декретами № 164 от 22 октября 1922 года и № 173 от 28 декабря 1922 года на местах в составе исполкомов были образованы специальные вакуфные отделы.

Политика Советского правительства в отношении вакфов ставила своей задачей, «временно сохраняя вакуфное право, придать ему такую конструкцию и так организовать управление вакуфным делом, чтобы согласовать его с задачами советского строительства и направить деятельность вакуфных учреждений в область этих задач, в частности, школьного дела».

К вопросу о вакфах советская власть вновь возвращалась в 1925 году, при вхождении Бухары и Хорезма в состав СССР. При этом вакфы, принадлежавшие мечетям, были переданы в пользование соответствующим религиозным общинам.

Проблематика вакфов в Российской Федерации 
В Татарстане закон о вакфе был принят в 1999 году, но был опротестован как не соответствующий федеральному законодательству РФ.

См. также

Примечания

Литература 
 О. Г. Большаков. Вакф // Ислам: Энциклопедический словарь. — М.; Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. — 315 с : ил. ISBN 5-02-016941-2 (С.45)
 М. Амин. Ал-Аукаф ва-л-хайат ал-иджтима’ийа фи Миср 648—923/1250—1517. Каир, 1980;
 В. П. Наливкин. Положение вакуфного дела в Туркестанском крае. Таш., 1904;
 Бухарский вакф XIII в. Факс. Изд. текста, пер. с араб, и перс, введ. и коммент. А. К. Арендса. А. Б. Халидова, О. Д. Чехович. М., 1979 (ППВ, LII);
 А. Г. Периханян. Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды. М., 1983;
 Н. Clavel. Rite musulrnan: le waqf ou habus (rite hanafite et malekite). 1—2. P., 1895—1896;
 Sh. Bidair. L’institution des biens dits habous ou waqf. P., 1924;
 Cl. Cahen. Quelques reflexions sur le waqf ancien.— MKB, (25, 38—40);
 W. Heffening. Waqf.// The Encyclopaedia of Islam. 1—4. Ley de-London, (1908), 1913—1934, (4, 1187—1194).

Ссылки 
 Вакуф. // Башкирская энциклопедия.

Шариат
Вещное право
Законодательство о благотворительности